Voli Geiler (1915-1992), Zwitserse actrice
 Johann Geiler von Kaisersberg (1445-1510), Zwitsers predikant

Zwitserse achternaam